El análisis cualitativo es una rama de la química analítica que tiene por objeto el reconocimiento o identificación de los elementos o de los grupos químicos presentes, en una muestra se dedica a la separación de mezclas y sustancias. Es la parte de la química analítica que determina en la cantidad que se encuentran presentes los diferentes componentes de una muestra, así como el estudio de los medios para poder identificar los componentes químicos de una muestra. En general, el fundamento para la identificación de una sustancia por el método habitual de análisis consiste en provocar en la misma un cambio en sus propiedades que sea fácilmente observable y que se corresponda con la constitución de dicha sustancia.

En la actualidad, para dicho análisis se suele utilizar las técnicas espectroscópicas y las técnicas cromatográficas, que han ido reemplazando a las técnicas clásicas a medida que se perfeccionaban; aunque la búsqueda actual es la de reactivos específicos con los que se puedan llevar la identificación directa de los componentes de una muestra sin necesidad de hacer una separación química previa.

El análisis cualitativo inorgánico se centraliza principalmente en la detección de iones en disolución acuática, por lo tanto, los materiales en otras formas pueden necesitar ser llevados a este estado antes de usar métodos estándar. La disolución es después tratada con varios reactivos para probar una reacción química característica de determinados iones, que pueden producir cambio de color, precipitado u otro cambio visible.

Referencias

Véase también 

 Marcha analítica
 Análisis cuantitativo
 Ensayo químico

Análisis elemental
Química analítica